Modiolus — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). Размеры средние.

Ископаемые 
Это очень древний род, известный с девонского периода (возрастной диапазон: от 409,1 до 0,0 млн лет).

Виды 
Известные ныне живущие виды рода Modiolus:
 Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819)
 Modiolus albicostus (Lamarck, 1819)
 Modiolus americanus (Leach, 1815) — tulip mussel
 Modiolus areolatus  (Gould, 1850) 
 Modiolus auriculatus  (Krauss, 1848) 
 Modiolus aurum  Osorio Ruiz, 1979
 Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758)
 Modiolus capax (Conrad, 1837)
 Modiolus carpenteri (Soot-Ryen, 1963)
 Modiolus carvalhoi Klappenbach, 1966
 Modiolus cecillii  (Philippi, 1847) 
 Modiolus comptus  (G. B. Sowerby III, 1915) 
 Modiolus demissus
 Modiolus eiseni (Strong and Hertlein, 1937)
 Modiolus ficoides Macsotay & Campos, 2001
 Modiolus gallicus  (Dautzenberg, 1895) 
 Modiolus gubernaculum  (Dunker, 1856) 
 Modiolus kurilensis  F. R. Bernard, 1983
 Modiolus lulat  (Dautzenberg, 1891) 
 Modiolus margaritaceus  (Nomura & Hatai, 1940) 
 Modiolus matris Pilsbry, 1921
 Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758)
 Modiolus modulaides  (Röding, 1798) 
 Modiolus neglectus (Soot-Ryen, 1955)
 Modiolus nicklesi Ockelmann, 1983
 Modiolus nipponicus  (Oyama, 1950) 
 Modiolus patagonicus  (d’Orbigny, 1842) 
 Modiolus penetectus  (Verco, 1907) 
 Modiolus peronianus  Laseron, 1956
 Modiolus phaseolinus
 Modiolus philippinarum (Hanley, 1843)
 Modiolus plumescens (Dunker, 1868)
 Modiolus rectus (Conrad, 1837)
 Modiolus rumphii (Philippi, 1847)
 Modiolus sacculifer (S. S. Berry, 1953)
 Modiolus squamosus Beauperthuy, 1967
 Modiolus stultorum (Jousseaume, 1893)
 Modiolus traillii (Reeve, 1857)
 Modiolus tumbezensis Pilsbry & Olsson, 1935
 Modiolus verdensis Cosel, 1995

Примечания 

Митилиды
Таксоны, описанные Жаном Батистом Ламарком
Роды моллюсков